Кенесары́ (, бывшая — Алекса́ндровка) — аул в Бурабайском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Кенесаринского сельского округа. Код КАТО — 117053100.

География 
Аул расположен северо-западной части района, на расстоянии примерно 28 километров (по прямой) к северо-западу от административного центра района — города Щучинск. 

Абсолютная высота — 302 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +3,0°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +18,9°С. Среднемесячная температура января составляет около -14,7°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 474 мм. Основная часть осадков выпадает в период с мая по август.

Ближайшие населённые пункты: аул Баянбай — на юго-востоке, село Игилик — на юге.

Близ аула проходит Трансказахстанская железнодорожная магистраль, имеется станция.

Население 
В 1989 году население аула составляло 2592 человек (из них русские — 44 %, казахи — 31 %).

В 1999 году население аула составляло 1829 человек (896 мужчин и 933 женщины). По данным переписи 2009 года, в ауле проживало 1598 человек (783 мужчины и 815 женщин).

Улицы 
 ул. Акжол
 ул. Береке
 ул. Бирлик
 ул. Достык
 ул. Енбек
 ул. Жагалау
 ул. Жайлау
 ул. Женис
 ул. Жумабека Ташенева
 ул. Зеленая
 ул. Малика Габдуллина
 ул. Мамыр
 ул. Мектеп
 ул. Сарыарка

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Переименованные населённые пункты Казахстана
Населённые пункты Бурабайского района